Ferma steht für:
 Ferma (Griechenland), Ort auf der griechischen Insel Kreta
 Ferma (Polen), Ort in Polen
 Ferma (Oblast Saratow), Ort in Russland
 Ferma (Region Perm), Ort in Russland